gmina Lipno (powiat leszczyński) – województwo wielkopolskie
 gmina Lipno (powiat lipnowski) – województwo kujawsko-pomorskie